Aceasta este o listă cu Loturile pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2006.

Grupa A

Antrenor: Alexandre Guimarães

Antrenor:  Luis Fernando Suárez

Antrenor: Jürgen Klinsmann

Antrenor: Paweł Janas

Grupa B

Antrenor:  Sven-Göran Eriksson

Antrenor:  Aníbal Ruiz

Antrenor: Lars Lagerbäck

Antrenor:  Leo Beenhakker

Grupa C

Antrenor: José Pekerman

Antrenor:  Henri Michel

Antrenor: Marco van Basten

Antrenor: Ilija Petković

Grupa D

Antrenor: Luís Oliveira Gonçalves

Antrenor:  Branko Ivanković

Antrenor:  Ricardo Lavolpe

Antrenor:  Luiz Felipe Scolari

Grupa E

Antrenor: Karel Brückner

Antrenor:  Ratomir Dujković

Antrenor: Marcello Lippi

Antrenor: Bruce Arena

Grupa F

Antrenor:  Guus Hiddink

Antrenor: Carlos Alberto Parreira

Antrenor: Zlatko Kranjčar

Antrenor:  Zico

Grupa G

Antrenor: Raymond Domenech

Antrenor:  Dick Advocaat

Antrenor: Köbi Kuhn

Antrenor:  Otto Pfister

Grupa H

Arabia Saudită
Antrenor:  Marcos Paquetá

Antrenor: Luis Aragonés

Antrenor:  Roger Lemerre

Antrenor: Oleg Blokhin

Note

Legături externe
 Planet World Cup website
 Sortable list of players at ScoreShelf.com website

Campionatul Mondial de Fotbal 2006
Loturi pentru Campionatul Mondial de Fotbal